Sorsa ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Sorsa (* 1982), finnischer Snowboarder
 Kalevi Sorsa (1930–2004), finnischer Premierminister und Sozialdemokrat
 Riki Sorsa (1952–2016), finnischer Pop- und Rocksänger
 Sebastian Sorsa (* 1984), finnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Kabinett Sorsa